Sokol kan syfta på:

 Sokol – en gymnastik- och idrottsrörelse grundad i Prag 1862.

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Soko (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Bulgarien 

 Sokol (distrikt), Silistra, Obsjtina Glavinitsa,

Tjeckien 

 Sokol (kulle i Tjeckien, Liberec), 
 Hackels Berg, kulle, Ústí nad Labem, 
 Sokol (berg i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar